Артур Томсон () — имя и фамилия следующих персоналий: Томсон, Артур (1903—?) — английский футболист.
 Томсон, Артур (1948—2002) — шотландский футболист.
 Томсон, Артур (1861—1933) — шотландский натуралист.
 Томсон, Артур Лэндзборо (1890—1977) — шотландский орнитолог.